"Franjo" je glasilo (bilten) franjevačkog svjetovnog reda u Vojvodini.

Adrese ovog lista su Franjevački svjetovni red, Trg Cara J. Nenada 13 u Subotici i Franjevački svjetovni red, Cara Dušana 4 u Novom Sadu.

Trenutačno glavni i odgovorni urednik je Stipan Vojnić Hajduk.

Vanjske poveznice 
Online franjevci 

Franjevci u Srbiji
Subotica

Srbijanske dnevne novine